Ephialtész (athéni demokrata) - az athéni demokraták vezére az i. e. 460-as években, a konzervatív Kimón ellenfele
 Ephialtész (Erüdémosz fia) - Hérodotosz szerint maliszi férfi, aki a thermopülai csata idején a görögök hátába vezette a perzsákat
 Ephialtész, a gigászok egyike
 Ephialtész, Iphimedeia gigász és Poszeidón egyik fia